Чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении 2012 года прошёл в китайском Ханчжоу с 18 по 19 февраля.

Участники 
В состязаниях приняли участие 195 спортсменов из 26 стран, разыгравшие 25 комплектов наград.

  (6)
  (63)
  (7)
  (7)
  (14)
  (3)
  (13)

  (1)
  (10)
  (15)
  (8)
  (7)
  (2)
  (6)

  (7)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (4)
  (2)

  (1)
  (2)
  (5)
  (2)
  (3)

Призёры

Мужчины

Женщины

Распределение наград 
Легенда

Ссылки 
 Официальный сайт ААА (Asian Athletics Association)

2012
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
лёгкая атлетика
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Китае
Международные спортивные соревнования в Ханчжоу
2012 год в лёгкой атлетике
Февраль 2012 года